Kirkelærer (Doctor Communis Ecclesiae) er en ærestitel inden for den katolske kirke. 

Titlen gives især til teologer og andre som anses for at være forbillede for de troende. Kravet er at hele den kristne kirke drager nytte af deres virke. Titlen gives sjældent og kun til afdøde personer som desuden er saligkåret og kanoniseret. 

Det er kun paven eller det økumeniske koncil som kan give en sådan titel, men hidtil er det kun paven som har gjort det. 

De første og oprindelige kirkelærere blev udnævnt i 1298. Disse var Den hellige Ambrosius, Den hellige Augustin, Den hellige Hieronymus og pave Gregor I. 

Kirkelærernes virke har varieret meget i både område og form. Nogle, som pave Gregor I og Den hellige Ambrosius, var prominente brevskrivere. Andre har været mystikere, som Den hellige Katarina og Johannes af Korset. Den hellige Augustin og Den hellige Robert Bellarmin beskyttede kirken mod kætteri. 

Først i 1970 blev den første kvinde ophøjet til kirkelærer. Den seneste kirkelærer blev udnævnt i 2015.  

Der er udnævnt i alt 36 kirkelærere.

Liste over kirkelærere 

*Også anerkendt af Den ortodokse kirke.

Se også 
 Kirkefædre

Eksterne henvisninger 
 Catholic Encyclopedia: Doctor of the Church 
 Opslag i Katolsk Minileksikon 

Kirkelige titler
 
Romerskkatolske kirke
Kristendom